Guaita puede hacer referencia a:

Geografía 

Guaita, uno de los tres picos que domina la ciudad de San Marino.

Biografías 

Enrique Guaita, futbolista italoargentino.
Vicente Guaita, futbolista español.
Diego Guaita, baloncestista argentino.
Stanislas de Guaita, ocultista y poeta francés.